Беннати () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Беннати, Даниэле (род. 1980) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
  (1921—2006) — итальянский режиссёр и продюсер.